Holostephanus är ett släkte av plattmaskar. Holostephanus ingår i familjen Cyathocotylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Holostephanus